Маро́в () — російське прізвище.

Персоналії 
 Василь Маров (1902—?) — радянський партійний діяч
 Михайло Маров (* 1933) — радянський астроном

Інше 
 10264 Маров — астероїд Головного поясу, названий на честь Михайла Марова

Російські прізвища